Vinkel har flere betydninger:

 Vinkel – matematisk mål.
 Vinkel (journalistik)
 Stednavne
 Vinkel (Højslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højslev Sogn, Skive Kommune
 Vinkel (Vinkel Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinkel Sogn, Viborg Kommune